

Toponymie

 Mirowice est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Mirowice est un village de la voïvodie de Mazovie
 Mirowice est un village de la voïvodie de Poméranie